Nan může být

 Nan (Chu-nan) – okres v městské prefektuře I-jang v provincii Chu-nan;
 Nan (komandérie) – od 3. století př. n. l. do 8. století komandérie v centrem v Ťing-čou v centrální a západní části moderní provincie Chu-pej;
 Nan (příjmení) – čínské příjmení;
 Nan (město) – město v Thajsku, hlavní město stejnojmenné provincie;
 Nan (provincie) – provincie na severu Thajska;
 Nan (řeka) – řeka v Thajsku;

 NaN – v číslicové technice termín pro hodnotu, která nereprezentuje (konečné) číslo.